Ма́тсья — санскритский термин.

 Матсья — первая аватара Вишну в индуизме.
 Матсья — название древнеиндийского племени и государства, существовавшего в ведийский период на северо-западе Индийского субконтинента.
 Матсья-пурана — одна из основных Пуран.